Santi ist der Familienname folgender Personen:

 Andriolo de Santi (um 1320–1375), italienischer Bildhauer und Architekt
 Cesare Santi (1939–2015), Schweizer Zollbeamter, Historiker, Genealogist
 Franco Santi (* 1967), san-marinesischer Politiker
 Giancarlo Santi (1939–2021), italienischer Filmregisseur
 Giorgio Santi (1746–1822), italienischer Botaniker
 Giovanni Santi (um 1435–1494), italienischer Maler
 Luis Santi (* 1931), kubanischer Pianist, Sänger und Bandleader
 Mario Santi (1941–2004), Schweizer Sportmoderator
 Marlon Santi (* 1976), ecuadorianischer Politiker
 Nello Santi (1931–2020), italienischer Operndirigent
 Raffaello Santi (1483–1520), italienischer Maler und Baumeister
 Sebastiano Santi (1789–1865), venezianischer Freskenmaler
 Sophia Santi (* 1981), kanadisches Fotomodell und Pornodarstellerin
 Vittorio Amedeo Cigna-Santi (um 1730–nach 1795), italienischer Librettist

Siehe auch:
 De Santi
 Santee